Madora ist der Name von

 Madora Bay Stadtteil von Mandurah in Australien:
 Jazzgruppe Madora gegründet von Luis Días (Musiker)

Name folgender Personen:
 Agilea Madora, Sopranfigur in Georg Friedrich Händels Oper Teseo
 Susanna Madora Salter (1860–1961) wurde 1887 als erste Frau der USA in das Amt einer Bürgermeisterin gewählt

Siehe auch:
 Madura